Язовки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Язовки — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Язовки — деревня в Порховском районе Псковской области.